Nylandstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nylandstjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun, 
Nylandstjärnen (Grundsunda socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Nylandstjärnen (Skogs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (5,47 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn